Чемпионат Кипра сезона 1955/56 — 19-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 9 команд. Победителем турнира стал клуб «АЕЛ» из Лимасола.

Турнирная таблица

Результаты матчей

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1955/1956
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1955 году
Спорт на Кипре в 1956 году